En informatique, un commettant désigne une entité pouvant être authentifiée par un système informatique ou en réseau.
En droit, un commettant désigne une personne qui a autorité sur un préposé.